Numărul unu mondial, Novak Djokovic, a fost campionul en-titre, dar a pierdut în sferturi de finală în fața lui Rafael Nadal. Djokovic a încearcat să egaleze recordul absolut al lui Rafael Nadal de 21 de titluri masculine de Grand Slam la simplu și să devină primul jucător masculin din istorie care reușește să facă triplu Grand Slam în carieră. Meciul lor din sferturile de finală a fost un al 59-lea meci dintre cei doi jucători, un record în Era Open.

Rafael Nadal l-a învins în finală pe Casper Ruud cu scorul de 6–3, 6–3, 6–0 câștigând titlul la simplu masculin. El și-a extins recordul la 14 titluri la Roland Garros și la 22 de titluri de Grand Slam la general. Ruud a devenit primul norvegian care a ajuns la o finală majoră și primul scandinav care a făcut acest lucru de la Robin Söderling în 2010.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev și Alexander Zverev au fost în competiție pentru Nr. 1 mondial în clasamentul ATP la simplu la începutul turneului. După ce Djokovic a pierdut în fața lui Nadal, iar Zverev s-a retras în semifinala cu Nadal, Djokovic își va păstra primul loc la sfârșitul turneului, dar Medvedev va reveni pe primul loc o săptămână mai târziu, la 13 iunie 2022, după ce se vor scădea punctele de la turneul din 2021.

Este pentru prima dată de la Openul Francez din 2002 când Feliciano López nu a reușit să se califice pe tabloul principal al unui major, punând capăt seriei sale record din toate timpurile de 79 de apariții majore consecutive.

Acesta este, de asemenea, primul turneu de Grand Slam care are doi jucători nordici concurând în sferturile de finală, Ruud fiind norvegian și Holger Rune fiind primul jucător danez care a ajuns în sferturile de finală într-o competiție majoră de la Kurt Nielsen la Campionatele de la Wimbledon din 1958.

Acest turneu a marcat ultima apariție profesională a fostului nr. 5 mondial Jo-Wilfried Tsonga; el a pierdut în prima rundă în fața norvegianului Casper Ruud.

Conform noului regulament, acesta este primul French Open în care, dacă scorul într-un set decisiv ajunge la 6–6, primul jucător care ajunge la 10 puncte și conduce cu cel puțin 2 puncte, câștigă setul (și meciul). Primul meci masculin pe tabloul principal de simplu care a avut un tie break de zece puncte a fost meciul din prima rundă dintre Camilo Ugo Carabelli și Aslan Karațev, Carabelli ieșind învingător.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat

Jucători calificați

Lucky losers

Note

Legături externe
 Roland-Garros 2022
 (ATP) tournament profile

French Open 2022
ATP Tour 2022